Normanby  est une petite localité situé dans le district de South Taranaki, dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation
La ville est à approximativement  à l’intérieur des terres, à proximité de la ville d’Hawera, le long du trajet de la route .

La ville d'Eltham est située à  plus au nord  .

Elle est aussi située sur le trajet de la ligne de chemin de fer , qui passe à travers la ville de Normanby, mais qui a été réservée au fret  depuis la cessation du trafic passager par l’autorail qui circulait entre la capitale Wellington et la ville de New Plymouth survenu le .

Population 
La population de Normanby et des terres environnantes, était de  lors du recensement de , en diminution de  par rapport à celui de .

Histoire
La ville fut fondée sur le site de la redoute de Waihi, qui fut établie comme quartier général sur le champ de bataille en  par les forces militaires coloniales combattant le chef Māori:  lors de la   .

Pa de Ketemarae 
Le Pa de Ketemarae est localisé près de la ville de Normanby et est un centre de l’histoire locale pour l’installation du peuple Maori.

C’est un point d’entrée pour le chemin de 'Whakaahurangi track' en direction du  Pa de  Kairoa, situé près de la ville de Lepperton.
Ce chemin reliait le Northland avec le sud de la région de Taranaki avant l’installation et la colonisation par les forces de l’Empire Britannique  .

Éducation 
L'école de "Normanby School" est une école mixte contribuant au primaire, allant de l'année 1 à 6, avec un taux de décile  de 4 et un effectif de  . L’école fut fondée en 1876 .

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Liens externes 
Statistics NZ: Normanby Community Profile
Map of Normanby census ward

Ville en Nouvelle-Zélande
Taranaki
District de South Taranaki